Dit is een lijst van planetoïden 102201-102300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102201 - || 1999 SD15 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102202 - || 1999 SC17 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102203 - || 1999 SC19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102204 - || 1999 SE19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102205 - || 1999 SB20 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102206 - || 1999 SM20 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102207 - || 1999 SK21 || 30 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102208 - || 1999 SD22 || 21 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102209 - || 1999 SG25 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102210 - || 1999 SE27 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (102211) Angelofaggiano || 1999 TQ || 1 oktober 1999 || Campo Catino || Campo Catino
|-
| 102212 - || 1999 TA1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102213 - || 1999 TL1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102214 - || 1999 TO1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 102215 - || 1999 TR3 || 2 oktober 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 102216 - || 1999 TG4 || 3 oktober 1999 || Nacogdoches || B. D. McCormack, D. W. Carona
|-
| 102217 - || 1999 TW4 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102218 - || 1999 TA6 || 5 oktober 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| 102219 - || 1999 TB6 || 6 oktober 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| 102220 - || 1999 TJ8 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 102221 - || 1999 TT9 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 102222 - || 1999 TA12 || 8 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 102223 - || 1999 TE12 || 10 oktober 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (102224) Raffaellolena || 1999 TG12 || 10 oktober 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 102225 - || 1999 TU12 || 10 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 102226 - || 1999 TL13 || 8 oktober 1999 || Hudson || S. Brady
|-
| 102227 - || 1999 TB14 || 13 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 102228 - || 1999 TG15 || 12 oktober 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 102229 - || 1999 TS17 || 15 oktober 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 102230 - || 1999 TA18 || 10 oktober 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 102231 - || 1999 TS18 || 14 oktober 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 102232 - || 1999 TX18 || 12 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 102233 - || 1999 TJ19 || 10 oktober 1999 || Calgary || G. W. Billings
|-
| (102234) Olivebyrne || 1999 TK20 || 5 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 102235 - || 1999 TN21 || 13 oktober 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 102236 - || 1999 TO21 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102237 - || 1999 TQ21 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102238 - || 1999 TH22 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102239 - || 1999 TK22 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102240 - || 1999 TN22 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102241 - || 1999 TT22 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102242 - || 1999 TE25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102243 - || 1999 TE26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102244 - || 1999 TJ26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102245 - || 1999 TO26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102246 - || 1999 TV26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102247 - || 1999 TY26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102248 - || 1999 TD27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102249 - || 1999 TE27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102250 - || 1999 TU27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102251 - || 1999 TD28 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102252 - || 1999 TG28 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102253 - || 1999 TH28 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102254 - || 1999 TO28 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102255 - || 1999 TR29 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102256 - || 1999 TP30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102257 - || 1999 TZ30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102258 - || 1999 TR31 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102259 - || 1999 TK32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102260 - || 1999 TM33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102261 - || 1999 TF34 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102262 - || 1999 TJ34 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102263 - || 1999 TF37 || 13 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 102264 - || 1999 TU37 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102265 - || 1999 TK38 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102266 - || 1999 TD40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102267 - || 1999 TZ40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102268 - || 1999 TU43 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102269 - || 1999 TH44 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102270 - || 1999 TH45 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102271 - || 1999 TK45 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102272 - || 1999 TG46 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102273 - || 1999 TM46 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102274 - || 1999 TV46 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102275 - || 1999 TW50 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102276 - || 1999 TJ53 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102277 - || 1999 TY54 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102278 - || 1999 TH55 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102279 - || 1999 TS57 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102280 - || 1999 TE59 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102281 - || 1999 TM59 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102282 - || 1999 TX62 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102283 - || 1999 TG63 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102284 - || 1999 TM63 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102285 - || 1999 TP63 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102286 - || 1999 TR65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102287 - || 1999 TB66 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102288 - || 1999 TR69 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102289 - || 1999 TS71 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102290 - || 1999 TH74 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102291 - || 1999 TT74 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102292 - || 1999 TX75 || 10 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102293 - || 1999 TK79 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102294 - || 1999 TW79 || 11 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102295 - || 1999 TM81 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102296 - || 1999 TF83 || 12 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102297 - || 1999 TH85 || 14 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102298 - || 1999 TO86 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102299 - || 1999 TV86 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102300 - || 1999 TS87 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten